Maria von Kastilien ist der Name folgender Personen:

 Maria von Kastilien, Königin von Aragon (1401–1458), Königin von Aragón
 Maria von Kastilien (1505–1558), Königin von Böhmen und Ungarn, siehe Maria von Ungarn